ТБШ — многозначная аббревиатура:
 ТБШ — Томская банковская школа
 ТБШ — турнир «Большого шлема»

См. также 
 ВТБШ — Высшая транспортная бизнес-школа